McHenry County kan syfta på flera olika countyn i USA

 McHenry County, Illinois 
 McHenry County, North Dakota